Sin har flere betydninger:

 Sin (gud) – var månegud i Babylon og Assyrien.
 Sinus  (matematisk funktion) – forkortelse for den trigonometriske funktion sinus.
 Sin (computerspil) – et computerspil.
 Sin (film fra 1915) – amerikansk stumfilm fra 1915 af Herbert Brenon
 og et stedord (tilbagevisende stedord).